Кеназ может означать:
 Кеназ — знак рунических алфавитов.
 Кеназ — сын Елифаза.